Подку́мок — посёлок в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 135 км.

Расстояние до районного центра: 11 км.

Расстояние до Кисловодска: 1 км.

В 2019—2024 годах федеральная автодорога А-157, которая проходит в черте посёлка, приводится к категории 1Б (скоростная дорога), предполагающей расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос. В районе Подкумка вдоль реконструируемой трассы планируется установить более 240 шумозащитных экранов, также будут проложены тротуары и оборудованы 7 остановок общественного транспорта. Работы на десятикилометровом участке планируется завершить в 2021 году.

История 
Посёлок Подкумок основан 3 августа 1893 года.

В 1932 году здесь была развёрнута база хозяйства военного санатория города Кисловодска.

На 1 марта 1966 года входил в состав территории Зеленогорского сельсовета с центром в посёлке Зеленогорский.

В июне 2002 года дожди превратили горные речки на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в бушующие потоки. В числе 65 пострадавших населённых пунктов оказался и Подкумок. После этого крупного наводнения в течение нескольких лет была возведена берегоукрепительная дамба, которая спустя 10 лет постепенно начала разрушаться.

В июне 2012 года после продолжительных дождей река вновь вышла из берегов и затопила хозяйства жителей посёлка.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Подкумского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (86 %).

Инфраструктура 
 Социальный центр культуры
 Подкумская врачебная амбулатория — ул. Ессентукская,64.
 Районная сельская библиотека — филиал № 28 — ул. Учебная, 19. Заведующая филиалом Аринина Т. В.

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелекома.

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС.

Образование 
 Детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников
 Средняя общеобразовательная школа № 17
 Детская музыкальная школа № 3
 Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок». Открыт 15 июня 1993 года. Бывший пионерский лагерь «Орлёнок»

Экономика 
 Сельхозпредприятие «Весна». Выращивание огурцов, помидоров, салатов и зеленных культур
 Электроподстанция «Ильенко» номиналом 330 киловольт. Открыта в апреле 2015 года

Религия 

26 августа 1998 года митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном освящён православный Свято-Троицкий храм, расположенный по адресу ул. Крупской, 15. В храме выставлены святыни: иконы преподобного Феодосия Кавказского и «Призри на смирение», икона с мощами Великомученицы Екатерины, икона с мощами Преподобномученницы Елизаветы, ковчег с частицами многих святых, ковчег с частицей мощей преподобного Илариона Троекуровского, частицы мощей святого преподобного Сергия Радонежского, святых преподобных Амвросия, Моисея Оптинских, святых великомучениц Варвары и Екатерины, святых преподобных Антония и Феодосия Киево-Печёрских, святого Андрея князя Смоленского, святого преподобного Максима Грека, иконы нового письма Божией Матери «Скоропослушница» и «Казанская», святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мощей и святителя Николая.

При храме действует воскресная школа, приходская библиотека, благотворительная столовая, имеется подсобное хозяйство. Планируется установка пять куполов и постройка колокольни. 28 декабря 2010 года храм получил в подарок от отца благочинного из Кисловодска ковчег для хранения 19 частиц святых мощей высокохудожественной работы.

28 декабря 2010 года на повороте с федеральной трассы к храму освящён столб с иконами Святой Троицы, иконы Божией Матери «Скоропослушница», святого великого князя Владимира и святителя Тихона Задонского. Введена в эксплуатацию новая тёплая трапезная с кухней. Храм открыт ежедневно с 7.00 до 18.00.

Кладбища 
В границах посёлка расположены 2 кладбища:
 общественное открытое (ул. Донская, 60, 600 м от жилого дома), площадь участка 43 493 м²;
 вероисповедальное открытое (ул. Донская, 60, 650 м от жилого дома), площадь участка 10 000 м².

Памятники 
 Бюст Н. К. Крупской на территории СОШ № 17
 Памятник-мемориал «Слава тебе, солдат!» (1985) — между ул. Крупской и ул. Ессентукская. Отреставрирован в 2010 году. На его территории находится захоронение советского солдата, останки которого были найдены на Марухском перевале.

Археологические объекты 
В северных окрестностях посёлка к настоящему времени выявлено 11 археологических объектов, датируемых в пределах от III тысячелетия до н. э. до середины XIX века н. э. Среди них Махов пост («Пьяный курган»), а также расположенные рядом с ним два кургана эпохи бронзы и раннего железа (III—I тыс. до н. э.). Ныне курган частично снесён в ходе дорожных работ.

Примечания

Ссылки 
 Подкумский сельсовет
 Официальный сайт предгорного района
 
 посёлок Подкумок на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Предгорного района